Агва Горда има више значења:
 Агва Горда (Колотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Горда, Лос Кесос (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Горда (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику